Callistosporium — рід грибів родини Catathelasmataceae. Назва вперше опублікована 1944 року.

Класифікація 
До роду Callistosporium відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1944. New genera of fungi. I. Mycologia. 36:358-368 - P.363

Роди грибів
Агарикоміцети